Televisão
Charlie's Angels (telessérie de 1976)
Charlie's Angels (telessérie de 2011)

Cinema
Charlie's Angels (filme de 2000)
Charlie's Angels: Full Throttle, filme de 2003
Charlie's Angels (filme de 2019)